William John est le nom de :
 William Goscombe John (1860-1952), un sculpteur gallois ;
 William John, un militaire américain récipiendaire de la Medal of Honor ;
 William John, un homme politique gallois ;
 Will John, un joueur américain de football.